La Pro A francese di pallavolo femminile 2008-2009 si è svolta dal 17 ottobre 2008 all'8 maggio 2009: al torneo hanno partecipato 14 squadre di club francesi e la vittoria finale è andata per la quattordicesima volta, la dodicesima consecutiva, al Racing Club de Cannes.

Regolamento
La prima fase è il girone all'italiana con 26 sfide, 13 all'andata e 13 al ritorno. Al termine della regular season le prime quattro classificate parteciperanno ai play-off scudetto, dove le prime due classificate si qualificheranno per la Champions League, mentre la terza e la quarta per la Coppa CEV; le classificate dal quinto al ottavo posto disputeranno una fase play-off al termine della quale la vincente sarà qualificata alla Challenge Cup. La decima e l'undicesima classificata disputeranno un play-out contro la seconda e la terza classifica in National 1, mentre le ultime tre classificate retrocederanno direttamente nella serie cadetta.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Risultati

Play-off 5º posto

Risultati

Play-out

Risultati

Verdetti
  Campione di Francia 2008-09 e qualificata alla Champions League 2009-10.
  qualificata alla Champions League 2009-10.
  e  qualificate alla Coppa CEV 2009-10.
  qualificata alla Challenge Cup 2009-10.
 , ,  e  retrocesse in Nationale 1 2009-10.

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2008
Pallavolo nel 2009
 2008-2009